Мелани Ричардс Грифит () је америчка глумица, рођена 9. августа 1957. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 2005. || || Heartless || Miranda Wells || 
|-
| 2003. || || Tempo || Sarah || 
|-
| 2003. || || -{Shade}- || Eve || 
|-
| 2003. || || -{The Night We Called It a Day}- || Barbara Marx || 
|-
| 2002. || || -{Stuart Little 2}- || Margalo the Bird || 
|-
| 2001. || || -{Tart}- || Diane Milford || 
|-
| 2000. || || Forever Lulu || Lulu McAfee || 
|-
| 2000. || || -{Cecil B. Demented}- || Honey Whitlock || 
|-
| 1999. || || -{RKO 281 || Marion Davies}- || 
|-
| 1999. || || -{Crazy in Alabama}- || Lucille Vinson || 
|-
| 1998. || || -{Celebrity}- || Nicole Oliver || 
|-
| 1998. || || Shadow of Doubt || Kitt Devereux || 
|-
| 1997. || || -{Lolita}- || Charlotte Haze || 
|-
| 1997. || || -{Another Day in Paradise}- || Sid || 
|-
| 1996. || || -{Mulholland Falls}- || Katherine Hoover || 
|-
| 1995. || || -{Two Much}- || Betty Kerner || 
|-
| 1995. || || -{Now and Then}- || Tina 'Teeny' Tercell || 
|-
| 1995. || || Buffalo Girls || Dora DuFran || 
|-
| 1994. || || -{Nobody's Fool}- || Toby Roebuck || 
|-
| 1994. || || -{Milk Money}- || V || 
|-
| 1993. || || -{Born Yesterday}- || Billie Dawn || 
|-
| 1992. || || -{A Stranger Among Us}- || Emily Eden || 
|-
| 1992. || || -{Shining Through}- || Linda Voss || 
|-
| 1991. || || -{Paradise}- || Lily Reed || 
|-
| 1990. || || -{The Bonfire of the Vanities}- || Maria Ruskin || 
|-
| 1990. || || -{Pacific Heights}- || Patty Palmer || 
|-
| 1990. || || In the Spirit || Lureen || 
|-
| 1990. || || Women and Men: Stories of Seduction || Hadley || 
|-
| 1988. || || -{Working Girl}- || Tess McGill || 
|-
| 1988. || || -{Stormy Monday}- || Kate || 
|-
| 1988. || || -{The Milagro Beanfield War}- || Flossie Devine || 
|-
| 1987. || Чери 2000 || -{Cherry 2000}- || Edith 'E' Johnson || 
|-
| 1986. || Чудесна девојка || -{Something Wild}- || Audrey „Lulu“ Hankel || 
|-
| 1985. || || Alfred Hitchcock Presents || Girl || 
|-
| 1984. || Стриптиз смрти || -{Body Double}- || Holly Body || 
|-
| 1984. || || Fear City || Loretta || 
|-
| 1981. || || Golden Gate || Karen || 
|-
| 1981. || || She's in the Army Now || Pvt. Sylvie Knoll || 
|-
| 1981. || || The Star Maker || Dawn Barnett Youngblood || 
|-
| 1981. || || Underground Acres || Lucy || 
|-
| 1981. || || -{Roar}- || Melanie || 
|-
| 1978. || || Steel Cowboy || Johnnie || 
|-
| 1978. || || Daddy, I Don't Like it Like This || Girl in Hotel || 
|-
| 1977. || || Joyride || Susie || 
|-
| 1977. || || -{One on One}- || The Hitchhiker || 
|-
| 1977. || || The Garden || Young Girl || 
|-
| 1975. || || -{Smile}- || Karen Love || 
|-
| 1975. || || -{The Drowning Pool}- || Schuyler Devereaux || 
|-
| 1975. || || -{Night Moves}- || Delly Grastner || 
|-
| 1973. || || -{The Harrad Experiment}- || Extra || 
|-
| 1969. || || Smith!'' || Extra || 
|}

Спољашње везе 

 

Грифит, Мелани
Грифит, Мелани
Добитници награде Златни глобус
Биографије живих особа